O69 steht für:
 O69, ICD-10-Code für Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurkomplikationen, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O69, FAA-Code für den Petaluma Municipal Airport in Petaluma, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O69